Lengfelden ist ein Ortsname
 Lengfelden (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Lengfelden (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern

 Lengfelden (Gemeinde Bad Vigaun), Ortsteil der Gemeinde Bad Vigaun, Bezirk Hallein, Österreich
 Lengfelden (Gemeinde Bergheim), Ortsteil der Gemeinde Bergheim, Bezirk Salzburg-Umgebung, Österreich

Siehe auch:
 Lengfeld
 Lengefeld (Begriffsklärung)
 Lengenfeld